Kensington – dzielnica Londynu, od 1965 r. należąca do Kensington and Chelsea
 Kensington Gardens – park królewski w Londynie
 Pałac Kensington – królewska rezydencja w Londynie
 Kensington Books – amerykańskie wydawnictwo
 Kensington – dzielnica Nowego Jorku
 Kensington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Merseyside, w Liverpool
 Kensington, miejscowość w Australii
 Kensington– miasto w Kanadzie, w zachodniej części Wyspy Księcia Edwarda
 Kensington – osiedle w północnej części Filadelfii
 Kensington (zespół muzyczny), holenderska grupa rockowa
Miejscowości w USA:
 Kensington – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Contra Costa
 Kensington – jednostka osadnicza w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
 Kensington – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Smith
 Kensington – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Montgomery
 Kensington – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Douglas
 Kensington – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Nassau
 Kensington – miejscowość w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
Gminy w USA:
 Kensington (ang. Kensington Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Kensington (ang. Kensington Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Walsh
Sprzęt komputerowy:
 Kensington Technology Group – firma zajmująca się sprzedażą akcesoriów komputerowych
 Kensington Lock – rodzaj zabezpieczenia przed kradzieżą stosowany w sprzęcie elektronicznym tj. laptopy, monitory LCD.